La Serie A1 2007-2008 è stata la 24ª edizione del campionato italiano femminile di pallanuoto.

La regular season si è giocata dal 13 ottobre 2007 fino al 5 aprile 2008, mentre la seconda fase dal 22 aprile al 20 maggio, quando l'Orizzonte Catania ha vinto la gara 4 della finale scudetto battendo la Fiorentina e conquistando il 16º titolo italiano della sua storia.

I Play-out, conclusisi il 30 aprile, hanno condannato alla retrocessione le ultime due classificate della stagione regolare: Firenze, battuta nel derby dalla Florentia, e le pluriscudettate del Volturno.

Classifica finale

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale scudetto

Play Out

Tabellone 1

Tabellone 2

Verdetti
 Orizzonte Catania Campione d'Italia
 Firenze e Volturno retrocesse in Serie A2

Sport acquatici nel 2007
Sport acquatici nel 2008
Edizioni del campionato italiano femminile di pallanuoto